«Psihološko propagandni komplet M-91» — третій студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1991 року.

Списки композицій

Сторона A 

 "Smrt popa Mila Jovovića"
 "Abvgd"
 "Jemo voli jem"
 "Mirko pazi mozak (Nikad robom)"
 "Zdravo damo"

Сторона B 

 "Inspektor Nagib"
 "Ja"
 "Vrijeme teče"
 "Halid Invalid Hari"
 "Prijatelju, prijatelju"

Посилання 
 Psihološko propagandni komplet M-91  на сайті Discogs

Альбоми Рамбо Амадеуса